Чёрный бизнес

 «Чёрный бизнес» (1965) — советский художественный фильм.
 «Чёрный бизнес» (1998) — американский художественный фильм.

См. также 
  — альбом американской хип-хоп-группы